Thor – bóg z mitologii nordyckiej
 Thor – skandynawskie imię
 Thor – postać z komiksów Marvel Comics stworzona przez Stana Lee i Larry’ego Liebera
 Thor – postać z Filmowego Uniwersum Marvela
 Thor – film z 2011 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Thor: Mroczny świat (oryg. Thor: The Dark World) – film z 2013 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Thor: Ragnarok – film z 2017 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Thor: Miłość i grom (oryg. Thor: Love and Thunder) – film z 2022 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Thor – miasto we Francji
 THOR – amerykańska sonda kosmiczna
 Thor – satelita telekomunikacyjny
 Thor – amerykański pocisk balistyczny
Thor – izraelski system obrony montowany na pojazdach
 Thor – niemiecki moździerz oblężniczy typu Karl z czasów II wojny światowej
 HSK Thor – niemiecki krążownik pomocniczy z czasów II wojny światowej
 Thor – firma ochroniarska działająca od 1990 r.
 tor (Th, łac. thorium)  - pierwiastek
 Thor – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt